Queen Elizabeth Park est le nom de :

 Queen Elizabeth Park, un parc régional en Nouvelle-Zélande.
 Queen Elizabeth Park, un parc urbain à Vancouver au Canada.
 Queen Elizabeth National Park, un parc national en Ouganda.
 Queen Elizabeth Olympic Park, le nom officiel du parc olympique de 2012 à Londres au Royaume-Uni.
 Queen Elizabeth II Wildlands Provincial Park, un parc provincial en Ontario au Canada.
 Queen Elizabeth Provincial Park, un parc provincial en Alberta au Canada.